Geiger ( znamená houslista) může být:

příjmení
 Abraham Geiger (1810–1874), německý rabín
 Alain Geiger (* 1960), švýcarský fotbalista a trenér
 Arno Geiger (* 1968), rakouský spisovatel
 Carl Joseph Geiger (1822–1905), rakouský malíř
 Caspar Augustin Geiger (1847–1924), německý malíř
 Ernst Geiger (* 1954), rakouský kriminalista
Hans Geiger (1905–1974), německý fotbalista
Hans Geiger (1882–1945), německý fyzik, syn indologa Wilhelma Ludwiga Geigera, vynálezce Geigerova–Müllerova počítače
 Hans Geiger (politik) (1912–1986), německý politik (SPD)
 Hans Conrad Geiger, také Gyger (1599–1674), švýcarský kartograf
 Hansjörg Geiger (* 1942), německý politik
 Helmut Geiger (* 1928), německý politik (CSU)
 Hermann Geiger (1914–1966), švýcarský pilot
 Hugo Geiger (1901–1984), německý politik
 Jacob Casson Geiger (1885–1981), americký lékař
 Johann Nepomuk Geiger (1805–1880), rakouský malíř
 Johannes Wilhelm Geiger (1882–1945), fyzik
 Lazarus Geiger (1829–1870), německý filozof
 Ludwig Geiger (1848–1919), německý historik
 Michaela Geiger (1943–1998), německá politička (CSU)
 Moritz Geiger (1880–1937), německý filozof
 Nikolaus Geiger (1849–1897), německý malíř
 Rolf Geiger (* 1934), německý fotbalista
 Roy S. Geiger (1885–1947), americký generál
 Rudolf Oskar Geiger (1894–1981), německý meteorolog
 Rupprecht Geiger (* 1908), německý malíř
 Theodor Geiger (1891–1952), německý sociolog
 Willi Geiger (1878–1971), německý malíř

místo
 Geiger (Alabama) – město v USA
 Großer Geiger – hora ve východních Alpách, 3 360 m n. m.

jiné
 gajgr, lapač střešních splavenin, sifon okapového svodu